Everybody's Free (To Feel Good), single van de Zimbabwaanse zangeres Rozalla uit 1991
 Everybody's Free (To Wear Sunscreen), single van de Australische regisseur Baz Luhrmann uit 1999